Наро́дно-демократи́ческая па́ртия — название нескольких политических партий в разных странах.
 Народно-демократическая партия Афганистана
 Народно-демократическая партия Бутана
 Народно-демократическая партия (Индонезия)
 Народно-демократическая партия (Португалия) (название 1974—1976 годов)
 
 Народно-демократическая партия (Таджикистан)
 Народно-демократическая партия (Узбекистан)
 Народно-демократическая партия (Украина)